Такмичење у трчању на 400 метара препоне у мушкој конкуренцији на на 20. Европском првенству у атлетици за јуниоре 2009. у Новом Саду одржано је 24., 25. и 26. јула 2009. на Стадиону Карађорђе.

Титулу освојену у Хенгело 2007, није бранио Силвио Ширмајстер из Немачке јер је прешао у млађе сениоре.

Земље учеснице 
Учествовало је 27 такмичара из 19 земаља.

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Сатница

Рекорди

Резултати

Квалификације 

Квалификације су одржане 24. јула. Такмичари су били подељени у 4 групе. У полуфинале су се пласирала прва 3 из сваке групе (КВ) и 4 на основу резултата (кв).
Почетак такмичења: група 1 у 11:30, група 2 у 11:37, група 3 у 11:44, група 4 у 11:51.

Полуфинале 
Полуфинале је одржано 25. јула 2009. године. Такмичари су били подељени у 2 групе. У полуфинале су се пласирала прва 3 из сваке групе (КВ) и 2 на основу резултата (кв).
Почетак такмичења: група 1 у 15:15, група 2 у 15:22.

Финале 
Финале је одржано 26. јула 2009. године у 16:10.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2009. (стране од 387 до 403)

Европско првенство у атлетици за јуниоре 2009.
Трка на 400 метара са препонама на Европском првенству у атлетици за јуниоре